Konge i Danmark: Horik 1. senest 815-854

Se også 825 (tal)

Begivenheder 
 omkr. 825 – Grímur Kamban er første landnamsmand på Færøerne. Det formodes at han bosattede sig i Funningur på Eysturoy.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
25
Artikler om enkelte år